La gara dei 15 km individuali maschili dello sci di fondo dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino si è svolta l'11 febbraio 2022  presso il National Cross-Country Centre di Zhangjiakou. La vittoria finale è andata al finlandese Iivo Niskanen, che ha concluso la prova con il tempo di 37'54.8, precedendo l'atleta del Comitato Olimpico Russo Alexander Bolshunov e il norvegese Johannes Høsflot Klæbo.

Classifica di gara 

Legenda:
 DNS = non partito (did not start)
 DNF = prova non completata (did not finish)
 Pos. = posizione
 N° = pettorale

Note 

15 km maschile